Itaguaçuense – abitanti di Itaguaçu da Bahia
Itaguaçuense – abitanti di Itaguaçu